Биу́:
 Биу — город в Нигерии.
 Биу — плато в Нигерии.